Armada polonesa (del seu nom en polonès Polska Marynarka Wojenna), branca naval de les Forces Armades Poloneses
 Palestinian Media Watch, organització no governamental israeliana dedicada al seguiment dels mitjans de comunicació palestins
 pmw també és el codi ISO 639-3 del miwok de la planura, llengua miwok extinta parlada a Califòrnia